Frederick T. Woodman
 Frederick Woodman (piłkarz)